

As
 Római súly- és pénzegység
 As, belga település
 As, folyó a Dél-afrikai Köztársaság területén, a Vaalba torkollik
 az arzén vegyjele
 As, az ókori egyiptomi vallás egyik istene.

AS
 Amerikai Szamoa ISO országkódja
 .as Amerikai Szamoa legfelső szintű internetes tartománykódja
 Angelman-szindróma
 Asperger-szindróma
 az autonóm rendszer (Autonomous System) rövidítése
 AS spanyol sportnapilap
 az Arkagyij Svecov tervezte repülőgépmotorok típusjelzése (nevének kezdőbetűi után), például Svecov AS–62

Aš
 Aš, város Csehországban

[as]
 Az Adult Swim tv-csatorna rövidítése